Olapa peut désigner : 
 Olapa, un genre de papillons de la famille des Erebidae ;
 , le nom local hawaïen des plantes du genre Cheirodendron.